Христо Николов може да се отнася за:
 Христо Николов, известен като Македонски или Македончето (1834 – 1916) – български революционер
 Христо Николов, български учител от Радовиш
 Христо Минчев Николов, псевдоним Пилето, известен като Христо Минчев (1928 – 2012) – български вариететен актьор (вокален имитатор)
 Христо Николов-Чоко (1939), български футболист
 Христо Николов Христов, известен като Христо Николов (1945), български художник от с. Сухозем, преподавател в Казанлък и Пловдив
 Христо Николов – Гларуса (1985), български баскетболист